Stępnica – przysiółek wsi Ortowice w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  Stępnica – wzgórze na Wzgórzach Tynieckich w Krakowie

Zobacz też 
 Stepnica (ujednoznacznienie)